Остринський тризуб — найбільше в Україні зображення Гербу України, викладене на схилі.
 Остринський Петро Петрович (нар. 3 вересня 1956) — український волейболіст.
 Остринська Лідія Анатоліївна (нар. 1967) — українська актриса, народна артистка України.